Forgách Miklós (? – 1649 előtt) főtárnokmester
 Forgách Miklós (1731 körül – 1795) kamarás
 Forgách Miklós tábornok